Grzegorz Brzęczyszczykiewicz és un personatge de ficció polonès el nom del qual és utilitzat per mostrar les dificultats de pronúncia de la llengua polonesa. És nascut al poble polonès imaginari de Chrząszczyżewoszyce, dins el districte (també imaginari) de Łękołody, dins el film humorístic Jak Rozpętałem II Wojnę Światową dirigit per Tadeusz Chmielewski.

Referències

Enllaços externs 
 Vídeo de l'interrogatori de Grzegorz Brzęczyszczykiewicz
 Cómo pronunciar Grzegorz Brzęczyszczykiewicz

Polònia